Вознесенский скит — название нескольких скитов православных монастырей:

Россия 
 Вознесенский скит — скит Соловецкого монастыря.
 Вознесенский скит — скит Павло-Обнорского монастыря.

Украина 
 Вознесенский скит — скит Архангело-Михайловского монастыря в Одессе.
 См. также 
 Вознесенский монастырь
 Вознесенский собор
 Вознесенский храм

Монастыри Вознесения Господня